Classique steht für:
 Classique des Alpes, ein französisches Radrennen
 Radio Classique, ein französischer Radiosender

Le Classique steht für:
 Le Classique, Fußballspiel zwischen den französischen Erstligavereinen Paris Saint-Germain und Olympique Marseille

Siehe auch:
 Cap Classique, südafrikanische Schaumwein-Herstellungsmethode
 Classic
 Klassik